Стефа́н Граби́нский (; 26 февраля 1887, Каменка-Бугская — 12 ноября 1936, Львов) — польский писатель.

Биография 
Окончил филологический факультет Львовского университета. Преподавал в гимназии в различных польских городах (дольше всего, в 1917—1927 гг., во Перемышле). Умер от туберкулёза.

Творчество 
Дебютировал в печати в 1909 г. под псевдонимом Стефан Жальный () рассказом «Безумная усадьба».

Грабинский считается одним из основоположников польской фантастической литературы. Наибольшую известность ему принесли рассказы в жанре хоррора и weird fiction из сборника «Демон движения», целиком построенного на мотивах поезда и железной дороги.

Сборники рассказов 
 «Из необычного. В сумерках веры» (; 1909)
 «На взгорье роз» (; 1918)
 «Демон движения» (; 1919)
 «Безумный странник» (; 1920)
 «Невероятная история» (; 1922)
 «Книга огня» (; 1922)
 «Страсть» (; 1930)

Повести 
 «Саламандра» (; 1924)
 «Тень Бафомета» (; 1926)
 «Монастырь и море» (; 1928)
 «Остров Итонго» (; 1936)

Пьесы 
 «Вилла над морем (Тёмные силы)» ()

Оценка 
Прозу Грабинского ценил Станислав Лем, написавший послесловие к изданию повестей Грабинского в 1975 г., и режиссер Роман Полански. Уже после смерти Грабинского в 1950 году вышла в свет диссертация Артура Хутникевича о его творческих изысканиях.

Примечания

Библиография 
 Стефан Грабинский. Избранные произведения в 2-х томах. Энигма, 2002. ISBN 5-94698-005-X, ISBN 5-94698-006-8

Литература 
 Евгений Головин. Стефан Грабинский и мировоззрение мага  // Стефан Грабинский. Избранные произведения в 2-х томах. Энигма, 2002. ISBN 5-94698-005-X, ISBN 5-94698-006-8

Ссылки 

 
 Рассказы «Кочегар» , «Сигналы»  и «Ультима Туле»  из сборника «Демон движения» в русском переводе.

Персоналии по алфавиту
Польские писатели
Писатели Польши
Писатели Польши XX века
Родившиеся в Каменке-Бугской
Родившиеся в 1887 году
Родившиеся 26 февраля
Умершие в 1936 году
Умершие 12 ноября
Умершие во Львове
Умершие от туберкулёза
Выпускники Львовского университета